BC poate fi:
 Codul FIPS 10-4 al Botswanei
 British Columbia, provincie din vestul Canadei
 Borland C, compilator pentru limbajul C/C++
 Indicativ auto pentru județul Bacău, România